Рыба́кин — русская фамилия. Известные носители:

 Рыбакин, Анатолий Иванович (1918—1991) — советский филолог, автор словарей и учебных пособий по английскому языку.
 Рыбакин, Владимир Ильич (род. 1955) — российский промышленный и политический деятель.

 Рыбакина, Елена Андреевна (род. 1999) — российская и казахстанская теннисистка.

См. также 
 Рыбак
 Рыбкин